Гвардейские дивизии — отборные формирования (соединения, дивизии) различных родов войск ВС Союза ССР, получившие почётное звание и преобразованные в гвардейские за массовый героизм, мужество и высокое воинское мастерство личного состава, проявленное в боях во время Великой Отечественной войны, а также формирования реактивной артиллерии и вновь сформированные соединения, в состав которых вошли части (соединения), ранее получившие звание гвардейских.

История 
В Великой Отечественной войне в Красной Армии и РККФ удостоены почётного звания «Гвардейских»:

РККА:

 117 стрелковых дивизий (гв.сд);
 9 воздушно-десантных дивизий (гв.вдд);
 17 кавалерийских дивизий (гв.кд);
 6 артиллерийских дивизий (гв.артд);
 6 артиллерийских дивизий прорыва РГК (гв.адп РГК);
 40 мотострелковых дивизий (гв.мсд);
 53 авиационных дивизий (гв.авд);
 одна ночная бомбардировочная авиационная дивизия (гв.нбавд);
 одна смешанная авиационная дивизия (гв.смад);
 три штурмовые авиационные дивизии (гв.шад);
 две истребительные авиационные дивизии (гв.иад);
 одна истребительная авиационная дивизия ПВО (гв.иад ПВО);
 две транспортные авиационные дивизии (гв.трад);
 9 авиационных дивизии дальнего действия (гв.ад ДД);
 6 бомбардировочных авиационных дивизий (гв.бад);
 6 зенитно-артиллерийских дивизий (гв.зенад);
 7 миномётных дивизий /реактивной артиллерии/ (гв.минд).

РККФ:
 две авиационные дивизии (1 гв.иад ВВС КБФ и 2 гв.мтад ВВС ЧФ).

Гвардейские стрелковые дивизии 

 1-я гвардейская стрелковая дивизия (1-го формирования)
 1-я гвардейская стрелковая дивизия (2-го формирования)
 2-я гвардейская стрелковая дивизия
 3-я гвардейская стрелковая дивизия
 4-я гвардейская стрелковая дивизия
 5-я гвардейская стрелковая дивизия
 6-я гвардейская стрелковая дивизия
 7-я гвардейская стрелковая дивизия
 8-я гвардейская стрелковая дивизия
 9-я гвардейская стрелковая дивизия
 10-я гвардейская стрелковая дивизия
 11-я гвардейская стрелковая дивизия
 12-я гвардейская стрелковая дивизия
 13-я гвардейская стрелковая дивизия
 14-я гвардейская стрелковая дивизия
 15-я гвардейская стрелковая дивизия
 16-я гвардейская стрелковая дивизия
 17-я гвардейская стрелковая дивизия
 18-я гвардейская стрелковая дивизия
 19-я гвардейская стрелковая дивизия
 20-я гвардейская стрелковая дивизия
 21-я гвардейская стрелковая дивизия
 22-я гвардейская стрелковая дивизия (1-го формирования)
 22-я гвардейская стрелковая дивизия (2-го формирования)
 23-я гвардейская стрелковая дивизия
 24-я гвардейская стрелковая дивизия
 25-я гвардейская стрелковая дивизия
 26-я гвардейская стрелковая дивизия
 27-я гвардейская стрелковая дивизия
 28-я гвардейская стрелковая дивизия
 29-я гвардейская стрелковая дивизия
 30-я гвардейская стрелковая дивизия
 31-я гвардейская стрелковая дивизия
 32-я гвардейская стрелковая дивизия
 33-я гвардейская стрелковая дивизия
 34-я гвардейская стрелковая дивизия
 35-я гвардейская стрелковая дивизия
 36-я гвардейская стрелковая дивизия
 37-я гвардейская стрелковая дивизия
 38-я гвардейская стрелковая дивизия
 39-я гвардейская стрелковая дивизия
 40-я гвардейская стрелковая дивизия
 41-я гвардейская стрелковая дивизия
 42-я гвардейская стрелковая дивизия
 43-я гвардейская стрелковая дивизия
 44-я гвардейская стрелковая дивизия
 45-я гвардейская стрелковая дивизия
 46-я гвардейская стрелковая дивизия
 47-я гвардейская стрелковая дивизия
 48-я гвардейская стрелковая дивизия
 49-я гвардейская стрелковая дивизия
 50-я гвардейская стрелковая дивизия
 51-я гвардейская стрелковая дивизия
 52-я гвардейская стрелковая дивизия
 53-я гвардейская стрелковая дивизия
 54-я гвардейская стрелковая дивизия
 55-я гвардейская стрелковая дивизия
 56-я гвардейская стрелковая дивизия
 57-я гвардейская стрелковая дивизия
 58-я гвардейская стрелковая дивизия
 59-я гвардейская стрелковая дивизия
 60-я гвардейская стрелковая дивизия
 61-я гвардейская стрелковая дивизия
 62-я гвардейская стрелковая дивизия
 63-я гвардейская стрелковая дивизия
 64-я гвардейская стрелковая дивизия
 65-я гвардейская стрелковая дивизия
 66-я гвардейская стрелковая дивизия
 67-я гвардейская стрелковая дивизия
 68-я гвардейская стрелковая дивизия
 69-я гвардейская стрелковая дивизия
 70-я гвардейская стрелковая дивизия
 71-я гвардейская стрелковая дивизия
 72-я гвардейская стрелковая дивизия
 73-я гвардейская стрелковая дивизия
 74-я гвардейская стрелковая дивизия
 75-я гвардейская стрелковая дивизия
 76-я гвардейская стрелковая дивизия
 77-я гвардейская стрелковая дивизия
 78-я гвардейская стрелковая дивизия
 79-я гвардейская стрелковая дивизия
 80-я гвардейская стрелковая дивизия
 81-я гвардейская стрелковая дивизия
 82-я гвардейская стрелковая дивизия
 83-я гвардейская стрелковая дивизия
 84-я гвардейская стрелковая дивизия
 85-я гвардейская стрелковая дивизия
 86-я гвардейская стрелковая дивизия
 87-я гвардейская стрелковая дивизия
 88-я гвардейская стрелковая дивизия
 89-я гвардейская стрелковая дивизия
 90-я гвардейская стрелковая дивизия
 91-я гвардейская стрелковая дивизия
 92-я гвардейская стрелковая дивизия
 93-я гвардейская стрелковая дивизия
 94-я гвардейская стрелковая дивизия
 95-я гвардейская стрелковая дивизия
 96-я гвардейская стрелковая дивизия
 97-я гвардейская стрелковая дивизия
 98-я гвардейская стрелковая дивизия
 99-я гвардейская стрелковая дивизия
 100-я гвардейская стрелковая дивизия
 101-я гвардейская стрелковая дивизия
 102-я гвардейская стрелковая дивизия
 103-я гвардейская стрелковая дивизия
 104-я гвардейская стрелковая дивизия
 105-я гвардейская стрелковая дивизия
 106-я гвардейская стрелковая дивизия
 107-я гвардейская стрелковая дивизия
 108-я гвардейская стрелковая дивизия
 109-я гвардейская стрелковая дивизия
 110-я гвардейская стрелковая дивизия
 111-я гвардейская стрелковая дивизия
 112-я гвардейская стрелковая дивизия
 113-я гвардейская стрелковая дивизия
 114-я гвардейская стрелковая дивизия
 115-я гвардейская стрелковая дивизия
 116-я гвардейская стрелковая дивизия
 117-я гвардейская стрелковая дивизия
 118-я гвардейская стрелковая дивизия
 119-я гвардейская стрелковая дивизия
 120-я гвардейская стрелковая дивизия
 121-я гвардейская стрелковая дивизия
 122-я гвардейская стрелковая дивизия
 124-я гвардейская стрелковая дивизия
 125-я гвардейская стрелковая дивизия
 126-я гвардейская стрелковая дивизия
 128-я гвардейская горнострелковая дивизия
 129-я гвардейская стрелковая дивизия

Гвардейские мотострелковые дивизии 

 1-я гвардейская мотострелковая дивизия
 2-я гвардейская мотострелковая дивизия
 3-я гвардейская мотострелковая дивизия
 39-я гвардейская мотострелковая дивизия

Гвардейские стрелковые дивизии народного ополчения 

 1-я гвардейская Ленинградская стрелковая дивизия народного ополчения (Володарского района)
 2-я гвардейская Ленинградская стрелковая дивизия народного ополчения (Свердловского района)
 3-я гвардейская Ленинградская стрелковая дивизия народного ополчения (Петроградского района)
 4-я гвардейская Ленинградская стрелковая дивизия народного ополчения

Гвардейские кавалерийские дивизии 

 1-я гвардейская кавалерийская дивизия
 2-я гвардейская кавалерийская дивизия
 3-я гвардейская кавалерийская дивизия
 4-я гвардейская кавалерийская дивизия
 5-я гвардейская кавалерийская дивизия
 6-я гвардейская кавалерийская дивизия
 7-я гвардейская кавалерийская дивизия
 8-я гвардейская кавалерийская дивизия
 9-я гвардейская казачья кавалерийская дивизия
 10-я гвардейская казачья кавалерийская дивизия
 11-я гвардейская казачья кавалерийская дивизия
 12-я гвардейская казачья кавалерийская дивизия
 13-я гвардейская кавалерийская дивизия
 14-я гвардейская кавалерийская дивизия
 15-я гвардейская кавалерийская дивизия
 16-я гвардейская кавалерийская дивизия
 17-я гвардейская кавалерийская дивизия

Гвардейские воздушно-десантные дивизии 

 1-я гвардейская воздушно-десантная дивизия
 2-я гвардейская воздушно-десантная дивизия
 3-я гвардейская воздушно-десантная дивизия
 4-я гвардейская воздушно-десантная дивизия
 5-я гвардейская воздушно-десантная дивизия
 6-я гвардейская воздушно-десантная дивизия
 7-я гвардейская воздушно-десантная дивизия
 8-я гвардейская воздушно-десантная дивизия
 9-я гвардейская воздушно-десантная дивизия
 10-я гвардейская воздушно-десантная дивизия
 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия (Володарского района)

Гвардейские артиллерийские дивизии 

 1-я гвардейская артиллерийская дивизия прорыва РГК
 2-я гвардейская артиллерийская дивизия прорыва РГК
 3-я гвардейская артиллерийская дивизия прорыва РГК
 4-я гвардейская тяжёлая пушечная артиллерийская дивизия РГК
 5-я гвардейская тяжёлая пушечная артиллерийская дивизия прорыва РГК
 6-я гвардейская артиллерийская дивизия прорыва РГК

Гвардейские зенитные артиллерийские дивизии 

 1-я гвардейская зенитная артиллерийская дивизия ПВО
 2-я гвардейская зенитная артиллерийская дивизия РГК
 3-я гвардейская зенитная артиллерийская дивизия РГК
 4-я гвардейская зенитная артиллерийская дивизия
 5-я гвардейская зенитная артиллерийская дивизия РГК
 6-я гвардейская зенитная артиллерийская дивизия РГК

Гвардейские миномётные дивизии 

 1-я гвардейская тяжёлая миномётная дивизия РГК
 2-я гвардейская тяжёлая миномётная дивизия РГК
 3-я гвардейская миномётная дивизия РГК
 4-я гвардейская миномётная дивизия РГК
 5-я гвардейская миномётная дивизия РГК
 6-я гвардейская миномётная дивизия РГК
 7-я гвардейская миномётная дивизия РГК

Гвардейские авиационные дивизии

Бомбардировочные и транспортные авиационные дивизии 

 1-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия
 2-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия
 2-я гвардейская ночная бомбардировочная авиационная дивизия
 3-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия
 4-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия
 5-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия
 6-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия
 7-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия
 8-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия
 9-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия
 10-я гвардейская транспортная авиационная дивизия
 11-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия
 13-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия
 14-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия
 15-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия
 16-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия
 18-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия
 21-я гвардейская тяжелобомбардировочная авиационная дивизия
 21-я гвардейская транспортная авиационная дивизия
 22-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия

Штурмовые и минно-торпедные авиационные дивизии 

 1-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия
 2-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия
 2-я гвардейская минно-торпедная авиационная дивизия ВВС ВМФ
 3-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия
 4-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия
 5-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия
 6-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия
 7-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия
 8-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия
 9-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия
 10-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия
 11-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия
 12-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия
 15-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия

Истребительные и смешанные авиационные дивизии 

 1-я гвардейская истребительная авиационная дивизия
 1-я гвардейская истребительная авиационная дивизия ВВС Балтийского флота
 1-я гвардейская смешанная авиационная дивизия
 2-я гвардейская истребительная авиационная дивизия ПВО
 3-я гвардейская истребительная авиационная дивизия
 4-я гвардейская истребительная авиационная дивизия
 5-я гвардейская истребительная авиационная дивизия
 6-я гвардейская истребительная авиационная дивизия
 7-я гвардейская истребительная авиационная дивизия
 8-я гвардейская истребительная авиационная дивизия
 9-я гвардейская истребительная авиационная дивизия
 10-я гвардейская истребительная авиационная дивизия
 11-я гвардейская истребительная авиационная дивизия
 12-я гвардейская истребительная авиационная дивизия
 13-я гвардейская истребительная авиационная дивизия
 15-я гвардейская истребительная авиационная дивизия
 16-я гвардейская истребительная авиационная дивизия
 22-я гвардейская истребительная авиационная дивизия
 23-я гвардейская истребительная авиационная дивизия

Авиационные дивизии дальнего действия 

 1-я гвардейская авиационная дивизия дальнего действия
 2-я гвардейская авиационная дивизия дальнего действия
 3-я гвардейская авиационная дивизия дальнего действия
 4-я гвардейская авиационная дивизия дальнего действия
 5-я гвардейская авиационная дивизия дальнего действия
 6-я гвардейская авиационная дивизия дальнего действия
 7-я гвардейская авиационная дивизия дальнего действия
 8-я гвардейская авиационная дивизия дальнего действия
 9-я гвардейская авиационная дивизия дальнего действия

См. также 
 Гвардейская армия
 Гвардейский корпус
 Гвардейская дивизия

Примечания

Ссылки 
 
 

Советская гвардия
Списки:Вооружённые силы